Der 1974er Dodge Monaco war der gemeinsame Nachfolger des 1965er Monaco und des Dodge Polara. Ein Fahrzeug dieses Jahrgangs in Polizeiausführung und -design, das sogenannte „Bluesmobil“, spielt eine wesentliche Rolle im Film Blues Brothers.

Angeboten wurde diese Baureihe mit selbsttragender Karosserie als Basismodell Monaco, als Monaco Custom und als Luxusversion Monaco Brougham, letztere an den Klappscheinwerfern erkennbar, während die übrigen Versionen freiliegende Doppelscheinwerfer besaßen. Das Fahrzeug war faktisch zur falschen Zeit erschienen, da praktisch zur gleichen Zeit die Ölkrise begann und die Nachfrage nach derartig großen Autos entsprechend einbrach.

1975 wurden Monaco Custom und Monaco Brougham in Royal Monaco und Royal Monaco Brougham umbenannt. Die weiter abgasentgifteten Motoren, inklusive eines neu lieferbaren 5,2-Liter-Achtzylinder-V-Motors, leisteten 147 bis 238 PS. 1976 und 1977 gab es nur Detailänderungen. Der einfache Monaco wurde 1977 dann durch ein neues Modell – einen überarbeiteten und kleineren Dodge Coronet – ersetzt.

Bei einem Radstand von 3,09 bis 3,15 Metern war das Fahrzeug zwischen 5,66 und 5,75 m lang, 2,03 m breit und zwischen 1,40 und 1,49 m hoch. Das Leergewicht war mit 2005 bis 2270 kg angegeben.

Das Modell wurde insgesamt ca. 208.000 Mal verkauft. 1965 bis 1973 waren es noch über eine Million Exemplare für Monaco und Polara zusammen.

Literatur 
 John Gunnell: Standard Catalog of American Cars 1946–1975. Krause Publications, Iola 2002, ISBN 0-87349-461-X.
 James M. Flammang, Ron Kowalke: Standard Catalog of American Cars 1976–1999. Krause Publications, Iola 1999, ISBN 0-87341-755-0.

Weblinks

Einzelnachweise 

Monaco (1974)
Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine

en:Dodge Monaco